Säkerhetspolisen, Zweedse nationale veiligheidsdienst
Sapo National Park, grootste natuurpark van Liberia
Sapo (band), een Amerikaanse latin-rockband uit de jaren 70